Nevada County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Nevada County (Arkansas)
 Nevada County (Kalifornien)